Кубок России по международным шашкам среди женщин 2013 года в быстрой программе проходил одновременно с мужским турниром 22 февраля в городе Ишимбае, Башкортостан. Соревнования одновременно являлись отборочными к основной программе Кубка. Приняло участие 16 спортсменок, по Регламенту они все вышли в основную программу.

Чемпионкой стала кмс Кристина Осипова (Башкортостан) — 10 очков. На балл отстали 4 участницы: Ирина Платонова, Азалия Сагитова, Ангелина Попова и Гузель Георгиева. По лучшему коэффициенту: серебро у ММ Ирины Платоновой (Саха (Якутия)), бронза у кмс Азалии Сагитовой (Башкортостан).

Главная судейская коллегия 

Главный судья — арбитр ФМЖД Мельников, Александр Павлович

Главный секретарь — арбитр ФМЖД Ишимбаев, Ринат Сахиуллович

Из Регламента 
Контроль времени: 10 минут на партию + 5 сек. на ход каждому участнику.

Распределение мест производится по количеству набранных очков, набранными участниками соревнований.
В случае равенства очков применяются следующие критерии:
1) коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наибольшего и наименьшего результатов);
2) усеченный коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата);
3) сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов;
4) сумма очков, набранных соперниками, без учета 3-х наименьших результатов и т.д;
5) результат по итогам молниеносной программы.

Турнирная таблица 
Легенда.
К1, К2 — коэффициенты

В графе со знаком / первое число — номер соперника, второе — результат (0,1,2).

2013 год в шашках
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Кубок России по международным шашкам
События 22 февраля
2013 год в Башкортостане
Февраль 2013 года
Спорт в России в 2013 году